Wyniki turnieju koszykarskiego rozegranego podczas Igrzysk Azjatyckich 1954:

Grupa A

Grupa B

Zestawienie końcowe drużyn 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medaliści

Bibliografia 
http://www.todor66.com/basketball/Asia/Men_AG_1954.html

1954 w koszykówce
Igrzyska Azjatyckie 1954
1954